Kalme (Elva), een plaats in de Estlandse gemeente Elva, provincie Tartumaa
 Kalme (Kuusalu), een plaats in de Estlandse gemeente Kuusalu, provincie Harjumaa
 Kalme (Põltsamaa), een plaats in de Estlandse gemeente Põltsamaa, provincie Jõgevamaa
 Kalme (Tõrva), een plaats in de Estlandse gemeente Tõrva, provincie Valgamaa